Альфонс Зільберман (1909—2000) — німецький соціолог.
 Бен Зільберман — американський підприємець, один із засновників сервісу «Pinterest».
 Віктор Зільберман — румунський боксер-аматор, бронзовий призер Олімпійських ігор-1976.
 Зільберман Григорій Євсейович — доктор фізико-математичних наук, професор.
 Зільберман Давид Беньямінович (1938—1977) — радянський та американський філософ, індолог, соціолог культури.
 Джин Вайлдер (Джером Зільберман) (1933—2016) — американський актор, комік, режисер, сценарист, продюсер, письменник, лауреат премії «Еммі».
 Йоган Готфрід Зільберман (1683—1753) — німецький органний майстер.
 Лазар Ліпман Зільберман (1819—1882) — німецький єврейський журналіст, видавець, редактор, засновник першого єврейського тижневика «Ха-Магід».
 Зільберман Михайло Анатолійович (1952—2020) — радянський та російський кінопродюсер.
 Зільберман Олександр Сергійович — радянський інженер, лауреат Сталінської премії.
 Серж Зільберман (1917—2003) — французький кінопродюсер.
 Зільберман Юрій Абрамович (* 1945) — музикознавець, музично-громадський діяч та педагог, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України.
 Яків Зільберман (* 1954) — єврейський шахіст, гросмейстер.

Також 
 3943 Зільберман — астероїд головного поясу.
 Сільверман